Панаги — киприотская фамилия. Известные носители:

 Панаги, Антонис (род. 1983) — кипрский футболист, полузащитник.
 
 Панаги, Иаковос (род. 2000) — кипрский футболист, полузащитник.
 Панаги, Кириакос (род. 1996) — кипрский футболист, полузащитник.
 Панаги, Кокос (род. 1966) — кипрский футболист, полузащитник.
 Панаги, Константинос (род. 1994) — кипрский футболист, вратарь.
 Панаги, Нектария (род. 1990) — кипрская прыгунья в длину.